

Carriera
È stato selezionato dai Detroit Pistons al primo giro del Draft NBA 1993 (10ª scelta assoluta).

Palmarès

Los Angeles Lakers: 2002
Detroit Pistons: 2004

 NBA All-Rookie Second Team (1994)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 Scheda su thedraftreview.com